Lord puede referirse a:

Lord, título nobiliario del Reino Unido.

Personas
Lord Byron, poeta inglés.
Lord Palmerston, político británico.
Lord Acton, historiador y político inglés.
Lord Dunsany, escritor y dramaturgo anglo-irlandés.
Albert Lord, filólogo estadounidense.
Ernest Edward Lord, (1899–1970), botánico australiano.
Jon Lord, músico británico.
Stanley Lord, marino británico. 
Walter Lord, escritor estadounidense.

Personajes
Lord Voldemort, personaje ficticio de la serie de novelas de Harry Potter.
Maxwell Lord, personaje ficticio de la DC Comics.

Además
Lord canciller, funcionario importante del Gobierno del Reino Unido
Lord Chambelán, miembro oficial de la Casa Real del Reino Unido.
Lord Protector, título propio de Inglaterra para jefes de estado.
Lord & Taylor, empresas textil de Estados Unidos.
Lord Huron, banda estadounidense de indie folk.
Lord, manga de Ryōichi Ikegami y Buronson.
Lord Nieve, episodio de la serie Juego de tronos.
El pequeño Lord, serie de anime basada en la novela Little Lord Fauntleroy.
Lord Lucan, página de desambiguación.